Winston-Salem Open 2017 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Winston-Salem Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 20–26 sierpnia 2017 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 748 960 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

US Open Series 2017
2017